La liste des pays par production de gaz naturel fournit le classement annuel et l'évolution de la production par les différents États. Plusieurs unités de mesure sont couramment utilisées pour exprimer cette production, le volume est exprimé en milliards de mètres cubes par an (m, en anglais ) ou en pieds cubes par jour ( per day), tandis que le pouvoir calorifique est exprimé en millions de tonnes d'équivalent pétrole (TEP, en anglais ).

La conversion d'une unité à l'autre dépend du produit pris en compte, soit le gaz naturel (à température et pression ambiante), soit le gaz naturel liquéfié (GNL, en anglais ) : un milliard de mètres cubes de gaz est égal à  ou à  de GNL, un million de TEP correspond à 1,11 milliard de mètres cubes ou  de GNL, tandis qu'un million de tonnes de GNL est convertible en 1,36 milliard de mètres cubes ou .

Un rapport de l'US Energy Information Administration (eia) publié en 2016 explique que la production mondiale de gaz naturel liquéfié devrait atteindre environ 2,8 milliards de tonnes en 2020 ce qui équivaut à environ 3,4 milliards TEP. Cela représente un volume gazeux de 3 700 milliards de m.

2010-2013 
La croissance de la production aux États-Unis se poursuit, malgré l'épuisement des gisements conventionnels, essentiellement grâce à l'exploitation des gaz de schiste.

2010-2009 
En 2009, la production mondiale de gaz naturel a diminué de 2,8 %. Différentes tendances ont été observées parmi les plus grands producteurs de gaz. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de gaz en 2009, dépassant la Russie. Sa production a augmenté de 4,4 % et a contrebalancé la diminution de production des pays européens (-9 %, malgré l'augmentation de production en Norvège et aux Pays-Bas). L'OCDE a donc enregistré une légère croissance de sa production de 0,1 % en 2009. Inversement, la production de gaz en Russie a été réduite de 12 % tandis que l'Algérie a connu une baisse substantielle de sa production (-6 %). Au Moyen-Orient, le développement de la production de gaz a ralenti et a progressé à un rythme plus lent que l'année précédente (4 % contre 7 % en 2008).

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1970-1979

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 .
 .
 .

Articles connexes 

Production de pétrole
Économie internationale